Taeniogyrus är ett släkte av sjögurkor. Taeniogyrus ingår i familjen Chiridotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjögurkor
Taeniogyrus